BNB est un sigle qui peut signifier :
 Banque nationale de Belgique ;
 Banque nationale de Bulgarie (en bulgare : БНБ) ;
 Bikes Not Bombs, une ONG pacifiste, aux États-Unis ;
 bonheur national brut ;
 British North Borneo, le Bornéo du Nord britannique.

BNB est un code qui peut signifier :
  ;
 Binance, dans le domaine des cryptomonnaies.

BnB, ou B&B, peut être l'abréviation de bed and breakfast, ou B&B Hotels.

Voir aussi 
 Rbnb